Файсал Реррас (; родился 7 апреля 1993, Льеж, Бельгия) — марокканский футболист, защитник бельгийского клуба третьего дивизиона «УРСЛ Визе». Выступал за сборную Марокко.

Клубная карьера 
Реррас начал карьеру в клубе «Визе». 3 августа 2013 года в матче против «Сент-Трюйдена» он дебютировал во Второй лиге Бельгии. 29 сентября в поединке против «Эндхарт Аалст» Файсал забил свой первый гол за «Визе». Летом 2014 года Реррас перешёл в «Сент-Трюйден». 13 августа в матче против «Серена» он дебютировал за новый клуб. 7 сентября в поединке против «Энхарт Аалст» Файсал забил свой первый гол за «Сент-Трюйден». По итогам сезона Реррас помог команде выйти в элиту. 24 июля 2015 года в матче против «Брюгге» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Летом 2016 года Файсал перешёл в шотландский «Харт оф Мидлотиан». 7 августа в матче против «Селтика» он дебютировал в шотландской Премьер-лиге. 29 октября в поединке против «Инвернесс Каледониан Тисл» Реррас забил свой первый гол за «Харт оф Мидлтиан».

Летом 2017 года Файсал вернулся в Бельгию, подписав контракт с «Мехеленом». 30 июля в матче против льежского «Стандарда» он дебютировал за новую команду. В начале 2018 года для получения игровой практики Реррас на правах аренды перешёл в «Хиберниан». 31 января в матче против «Мотеруэлла» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
15 ноября 2016 года в товарищеском матче против сборной Того Реррас дебютировал за сборную Марокко. В 2017 году в составе сборной Файсал принял участие Кубка Африки в Габоне. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Визе»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Безье» (2007)
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Мулудия» Уджда
Игроки ФК «Левски»